Чемпіонат Австрії 1951/52 () — 41-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Вісімнадцятий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

З цього сезону лігу розширили до 14 команд, три останні команди вибували до нижчого дивізіону.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1951/52 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1951/52 на rsssf 

1952
Австрія
Австрія